Hymn – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna
 Hymn – wiersz Juliusza Słowackiego z 1830 roku (inc. Bogarodzica! Dziewico!)
 Hymn – wiersz Juliusza Słowackiego z 1836 roku (inc. Smutno mi, Boże!)
 Hymn – singel z płyty zespołu Luxtorpeda
 Hymn – spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie w reż. Roberta Glińskiego